

Geografia 
Pinto – città argentina
Pinto – comune cileno
Pinto – città del dipartimento di Atlántida (Honduras)
Pinto – località del Maryland (USA)
Pinto – comune spagnolo della Provincia di Madrid
Santa Bárbara de Pinto o semplicemente Pinto – comune della Colombia nel Dipartimento di Magdalena

Persone 
Adriano Ferreira Pinto – calciatore brasiliano
Amelia Pinto – soprano lirico drammatico
André Pinto – calciatore portoghese, di ruolo difensore
Biagio Pinto – politico italiano
Bruno Henrique Pinto, noto semplicemente come Bruno Henrique – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista o attaccante
Carlos Mota Pinto – politico portoghese
Cosimo Pinto – pugile italiano, campione di pesi medi
Domenico Pinto, detto Mimmo – politico italiano
Fausto Pinto – calciatore messicano, di ruolo centrocampista
Fernão Mendes Pinto – esploratore e scrittore portoghese 
Freida Pinto – attrice nel film Knight of Cups
Giuseppe Pinto – arcivescovo italiano
Ivo Pinto – calciatore portoghese, di ruolo difensore
Jair Rosa Pinto – calciatore brasiliano
João Pinto – calciatore portoghese
Jonas Pinto Junior – giocatore di calcio a 5 italo-brasiliano
Jorge Luis Pinto – allenatore di calcio colombiano
J. Manuel Pinto – calciatore spagnolo
Marcos Pinto – calciatore argentino, di ruolo difensore 
Martina Pinto – attrice italiana
Michele Pinto – politico italiano
Miguel Pinto – calciatore cileno, di ruolo portiere
Nicola Di Pinto – attore italiano
Pasquale Pinto – scrittore, poeta e saggista italiano
Paulo Pinto – cestista portoghese
Paulo José Pinto – giocatore di calcio a 5 brasiliano
Ricardo Sá Pinto – calciatore portoghese
Sara Pinto Sampaio – modella portoghese
Shirly Pinto – attivista e politica israeliana
Tatjana Pinto – velocista tedesca

Cognomi composti 
 Gabriel Santana Pinto – calciatore brasiliano

Architettura 
Palazzo Pinto – dimora gentilizia nel centro storico di Salerno
Stadio Alberto Pinto – stadio di Caserta

Altro
Pinto – casata patrizia italiana
Pinto – film del 1920 diretto da Victor Schertzinger
Ford Pinto – automobile
 Legge Pinto